Rasueros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rasueros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Rasueros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar